Средняя Борзя — село в Калганском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Средне-Борзинское».

География 
Село находится в восточной части района, в левобережной части долины реки Аргунь, на правом берегу реки Средняя Борзя, вблизи государственной границы с Китаем, на расстоянии примерно 40 километров (по прямой) к востоку от села Калга. Абсолютная высота — 501 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −26 — −28°С, температура самого тёплого (июля) — 18 — 20°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в середине XVIII века и первоначально называлось Дунтаки Борзя. По состоянию на 1851 год, станица Среднеборзинская в составе Забайкальского казачьего войска.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,5 %, женщины — соответственно 51,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 608 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одиннадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Калганского района